Nativa FM — rede de rádio sediada em São Paulo, SP
 Nativa FM (Santa Maria) — estação de rádio de Santa Maria, RS
 Rádio Cultura Riograndina — estação de rádio de Rio Grande, RS, anteriormente Rádio Nativa

Nativa